Jali Wahlsten, né le  à Turku en Finlande, est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace qui évoluait en position de centre. Il est le fils de Juhani Wahlsten et le frère de Sami Wahlsten.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1980-1981 || TPS || Liiga
| 2 || 1 || 1 || 2 || 2 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 
|-
| 1981-1982 || Junior de Montréal || LHJMQ
| 52 || 15 || 47 || 62 || 17 || 11 || 2 || 5 || 7 || 6 
|-
| 1982-1983 || TPS || Liiga
| 31 || 8 || 10 || 18 || 26 || || || || || 
|-
| 1983-1984 || Golden Eagles de Salt Lake || LCH
| 35 || 7 || 9 || 16 || 8 || || || || || 
|-
| 1985-1986 || TPS || Liiga
| 43 || 13 || 19 || 32 || 50 || 7 || 2 || 1 || 3 || 2
|-
| 1986-1987 || TPS || Liiga
| 43 || 13 || 19 || 32 || 50 || 5 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 1987-1988 || TPS || Liiga
| 43 || 6 || 6 || 12 || 14 || || || || || 
|-
| 1988-1989 || HC Sierre || LNB
| 1 || 1 || 0 || 1 || 0 || || || || || 
|-
| 1989-1990 || Jokerit || Liiga
| 21 || 3 || 5 || 8 || 6 || || || || || 
|-
| 1990-1991 || Jokerit || Liiga
| 38 || 8 || 6 || 14 || 10 || || || || || 
|-
| 1991-1992 || Jokerit || Liiga
| 44 || 12 || 24 || 36 || 20 || 10 || 2 || 3 || 5 || 8
|-
| 1992-1993 || Jokerit || Liiga
| 45 || 13 || 22 || 35 || 30 || 3 || 1 || 0 || 1 || 2
|-
| 1993-1994 || Jokerit || Liiga
| 41 || 8 || 12 || 20 || 26 || 12 || 1 || 2 || 3 || 4

||351||85||124||209||234||40||6||7||13||18

Distinctions

Notes et références 

Naissance en juin 1963
Naissance à Turku
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Joueur du TPS (hockey sur glace)
Joueur du Club de hockey junior de Montréal
Joueur des Golden Eagles de Salt Lake (LCH)
Joueur du HC Sierre
Joueur du Jokerit Helsinki
Attaquant de hockey sur glace